Kleinhain ist:

 Kleinhain (Gemeinde Obritzberg-Rust), Ortschaft von Obritzberg-Rust, Niederösterreich
 Kleinhain (Wüstung), auf der Flur von Johnsbach im Erzgebirge in Sachsen